Příjmení Meyers nosí více různých osobností:

Augie Meyers (* 1940) – americký klávesista
Jonathan Rhys Meyers (* 1977) – irský herec
Krystal Meyers (* 1988) – americká zpěvačka
Mary Meyersová (* 1946) – americká rychlobruslařka
Nancy Meyers (* 1949) – americká scenáristka, režisérka a producentka
Seth Meyers (* 1973) – americký komik, spisovatel, producent, televizní moderátor a herec

jiný význam
Meyers Konversations-Lexikon – tištěná encyklopedie

Související články 
 Maier
 Meyer – německé příjmení 

Židovská příjmení
Anglická příjmení